«Чёрная роза» () — турецкий телесериал в жанре драмы. На экранах с 29 марта 2011 года. Финальная серия была показана на телеканале FOX 10 июня 2016 года.

Сюжет 
Вы увидите турецкую глубинку, в которой на протяжении многих лет люди живут по вековым традициям. Однако существовать во лжи тяжело, в особенности когда ты узнаешь об этом не сразу. Рано или поздно истина выходит наружу. В жизни героини Эбру имеется крупная ложь, которую она выяснит. Эта правда будет ей дорого стоить. Однажды Мурат поедет в Халфети и не возвратится. С этого момента жизнь Эбру изменится. Оставшись с 3 детьми она пытается узнать причину исчезновения супруга и затеет свою борьбу за счастье. Ради своих детей она обязана стать сильной. Сумеет ли Эбру выяснить, что на самом деле случилось с Муратом? Возвратится ли он?

Премьеры сезонов

Турция 
 Первый сезон (серии 1—12) выходил с 29 марта по 14 июня 2013 года на турецком канале «FOX TV» и транслировался каждую пятницу в 20:30.
 Второй сезон (серии 13—49) выходил с 20 сентября 2013 года по 23 июня 2014 года на турецком канале «FOX TV» и транслировался каждую пятницу в 20:30.
 Третий сезон (серии 50—88) выходил с 19 сентября 2014 года по 12 июня 2015 года на турецком канале «FOX TV» и транслировался каждую пятницу в 20:00.
 Четвёртый сезон (серии 89—125) выходил с 2 октября 2015 года по 10 июня 2016 года на турецком канале «FOX TV» каждую пятницу в 20:00

Трансляции в других странах

В ролях

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Программы телеканала Fox (Турция)